Живов — русская фамилия.

Известные носители 
 Живов, Анатолий Павлович (1925—1944) — Герой Советского Союза.
 Живов, Виктор Маркович (1945—2013) — российский филолог.
 Живов, Дмитрий Егорович (1896—1938) — советский партийный деятель, ответственный секретарь Крымского областного комитета РКП(б).
 Живов, Иван Семёнович (1755—1847) — московский купец, миллионер.
 Живов, Марк Семёнович (1893—1962) — советский литературовед и переводчик, отец Виктора Живова.
 Живов, Павел Евгеньевич (1918—2001) — советский животновод.
 Живов, Юрий Викторович (1958—2019) — советский и российский переводчик фильмов.

 Живова, Зинаида Семёновна (1908—1985) — советский библиограф, библиографовед и педагог, кандидат педагогических наук.